Kasting ist der Name folgender Orte:

 Kasting (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Kasting ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Kasting (* 1975), brasilianische Schauspielerin 
 James F. Kasting (* 1953), US-amerikanischer Geowissenschaftler
 Robert Kasting (* 1950), kanadischer Schwimmer

Siehe auch:
 Casting